Taitt ist der Name von

 Branford Taitt (1938–2013), Politiker aus Barbados
 Laurie Taitt (1934–2006), britischer Hürdenläufer